Miskino – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásának székhelye
 Miskino – település Oroszországban, Baskíria Baltacsevói járásában
 Miskino – település Oroszországban, Baskíria Ucsali járásában
 Miskino – település Oroszországban, a Kurgani terület Miskinói járásának székhelye
 Miskino – település Oroszországban, Udmurtföld Grahovói járásában
 Miskino – település Oroszországban, Udmurtföld Sarkani járásában